El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1962 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Freedom Hall de Louisville, Kentucky.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Cincinnati, logrando su segundo título consecutivo, y repitiendo la final del año anterior, en la que derrotaron nuevamente a la Universidad Estatal de Ohio.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1962
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA